Анри Ей () е френски психиатър, психоаналитик и философ.

Биография 
Ей е роден на 10 август 1900 в Банюил дел Аспре и умира на 8 ноември 1977 г. След Втората световна война Ей подновява групата L'Evolution Psychiatrique с Евгени Минковски.

Психиатрична теория 
Ей развива органодинамична психология и теория на структурата на състоянията на съзнанието, в които той развива идеите на Пиер Жане и Джон Джаксън.

Органодинамична психология 
Под това заглавие Ей развива обединяваща психология, която включва органични (неврологични, генетични) и психодинамични фактори.

Работи от Ей 
 Hallucinations et Délire, Alcan 1934. réédité: Ed.: L'Harmattan; 2000, ISBN 2738478433
 Des idées de Jackson à un modèle organo-dynamique en psychiatrie, Doin 1938, Privat 1975, L’Harmattan 2000, ISBN 2738459269
 Le Problème de la psychogenèse des névroses et des psychoses (avec L. Bonnafé, S. Follin, J. Lacan, J. Rouart), Desclée de Brouwer, 1950.Réédition 1977 et 2004 (Tchou)
 Études psychiatriques: Desclée de Brouwer t.I, 1948, 296p; t.II. 1950, 550p; t.III 1954. réédité en 2 volume et un CDRom, Préface Patrice Belzeaux et Jean Garrabé, Ed.: CREHEY Cercle de Recherche et d'Edition Henri Ey; 2007, ISBN 2952785902
 Traité de psychiatrie de l’Encyclopédie Médico-chirurgicale (avec 142 collaborateurs), 3 t. 1955.
 Manuel de psychiatrie (avec Bernard et Brisset), Masson 1960, 5 fois réédité.
 L’Inconscient 1 vol. Desclée de Brouwer 1966, 2004 (Tchou), réédition: L'Inconscient: VIe colloque de Bonneval, Ed.: Bibliothèque des Introuvables, 2006, ISBN 2845751877
 La Conscience, l vol. PUF 439p (1963) et Desclée de Brouwer 1968.
 Conscience, article in Encyclopædia universalis, vol.IV, mai 1969, 922 – 927.
 La dissolution de la conscience dans le sommeil et le rêve et ses rapports avec la psychopathologie. Esquisse d'une théorie de la relativité généralisée de la désorganisation de l'être conscient et des diverses maladies mentales, in l'Evolution psychiatrique, rééd.: 2007, n0 72, ISBN 2842998981
 Traité des hallucinations, Masson 1973, 2 tomes., 2004 (Tchou), Réédition T.1, Ed.: Bibliothèque des Introuvables, 2006, ISBN 2845751850, Tome 2, Ed.: Bibliothèque des Introuvables, 2006, ISBN 2845751869
 La Notion de schizophrénie (séminaire de Thuir), Desclée de Brouwer 1975.
 Schizophrénie: études cliniques et psychopathologiques, Ed.: Empecheurs Penser en Rond, 1996, ISBN 2908602822
 Psychophysiologie du sommeil et psychiatrie. Masson 1974.
 Défense et illustration de la psychiatrie, Masson 1977.
 Naissance de la médecine. 1 vol. Masson, 1981.
 Le déchiffrement de l'inconscient; Travaux psychanalytiques, (texte de 1964), Ed.: L'Harmattan, 2005, ISBN 2747580083
 Neurologie et psychiatrie, (texte de 1947), Ed.: Hermann, 1998, ISBN 270566372X
 Consciousnes:: A Phenomenological Study of Being Conscious and Becoming Conscious, Trans John H. Flodstrom, Bloomington/London: Indiana University Press, 1978.

Коментари върху Ей 
 Hommage à Henri Ey, Évolution psychiatrique n° spécial 1977, 530 p. (48 auteurs); avec la Bibliographie complète des œuvres de H. Ey par J.Grignon.
 Blanc (CJ), Durand, (Ch.), Kammerer (Th.), Laboucarié (J.): article „Henri Ey“ in Encyclopædia Universalis Plurisciences 1978.
 Coffin, Jean-Christophe, ed. 2008. Conceptions de la folie & pratiques de la psychiatrie. Autour d'Henri Ey. Perpignan: Association pour la Fondation Henri Ey.
 Tatossian (A.), Albernhe (T.) et Roux (J.): La pensée de Henri Ey. Ed. médicales Spécia, 1990.
 Blanc (CJ.):
 Henri Ey, théoricien de la conscience, Actualité d’une œuvre historique, in Psychiatrie française 1996, n°1,33 – 46.
 Psychiatrie et pensée philosophique. Intercritique et quête sans fin. 1 vol. L’Harmattan 1998.
 Blanc (CJ), Chazaud (J.) et coll.: La Psychopathologie et la philosophie de l’esprit au Salon. 1 vol. L’Harmattan, 2001.
 Garrabe (J.)
 Les Etudes cliniques et psychopathologiques sur la schizophrénie de H.Ey. Empêcheurs/Synthelabo 1996.
 Henri Ey et la pensée psychiatrique contemporaine. Empêcheurs, 1997.
 Palem (R.M), Belzeaux (P.) et coll.: Henri Ey, un humaniste Catalan dans le siècle et dans l’Histoire, 1997, Ed.Trabucaire, 2 rue Jouy d’Arnaud 66140 Canet-en-Roussillon.
 Palem (RM.)
 H. Ey psychiatre et philosophe. Ed.Rive droite, Paris, 1997
 La modernité d’H. Ey: l’organodynamisme. Desclée de Brouwer éd.1997 et Soronsha Tokyo 2004 (trad. T.Fujimoto).
 Organodynamisme et neurocognitivisme. L'Harmattan éd.2006
 Prats (Ph.): Une psychiatrie philosophique: l’organodynamisme comme anthropologie, L’Harmattan éd., 2001.
 Belzeaux (P.): Vie et œuvre de H.Ey (chronologie) sur le site WEB de l’Association pour la Fondation H.Ey.
 Charles (M.): Ey-Lacan: du dialogue au débat ou l'homme en question. L'Harmattan 2004. – Henri Ey psychiatre du. Actualité de l'œuvre d'Henri Ey", collectif de l’Assoc. Fondation HEY, Ed.: L'Harmattan, 2000.
 Jacques Chazaud, Lucien Bonnafé: La folie au naturel, le premier colloque de Bonneval comme moment décisif de la psychiatrie, l'Harmattant, 2005, ISBN 2747598365
 Evans (Ph.): Henri Ey’s concepts of the organisation of Consciousness and its disorganization: an extension of Jacksonian theory. Brain vol.95, II, 1972, 413 – 440.
 Benedetto Farinaa, Maurizio Ceccarellib, Massimo Di Giannantonioc. (2005) Henri Ey's Neojacksonism and the Psychopathology of Disintegrated Mind. Psychopathology, 38, 285 – 290.
 Herbert Spiegelberg. Phenomenology in French Psychiatry: Henri Ey. In Spiegelberg's Phenomenology in Psychology and Psychiatry. Northwestern University Press. pages 114 – 120

Френски психоаналитици
Френски психиатри
Окситанци